— очень далёкий транснептуновый объект. Был открыт во время слоановского цифрового обзора неба SDSS () Н. Кейбом, А. Беккером, Д. Бизяевым и другими астрономами 27 сентября 2006 года. Позже был также обнаружен на архивных снимках, снятых 13 сентября 2005 года.

Характеристики орбиты 
Перигелий  находится на расстоянии 24,17 а. е. от Солнца (3,6 млрд км, между орбитами Урана и Нептуна). Большая полуось орбиты астероида составляет около 1000 а. е., а его орбита очень вытянутая, её эксцентриситет составляет 0,98. Афелий — 2140 а. е. (320 139 720 000 км, больше, чем у , 2002 RN109, 2007 TG422 и Седны). По другим данным, афелий находится на расстоянии 1570 а. е. Оборот вокруг Солнца  делает примерно за 35 600 лет. Наклонение орбиты (i) составляет 19,5°. Больший афелий, чем у , известен лишь у 2013 BL76 (2499 а.е.), 2009 FW54 (2512 а.е.), 2005 VX3 (3080 а.е.), 2014 FE72 (3850 а. е.) и у долгопериодических комет, таких как комета Когоутека и комета Хякутакэ.

Физические характеристики 
Диаметр оценивается в пределах от 50 до 100 км.
Масса ≈ 1,7 кг.

Изменения орбиты 
Первооткрыватели считают, что астероид  являлся в прошлом объектом внутренней части облака Оорта. Тогда как Майкл Браун из Калифорнийского технологического института считает, что он попал сюда со своей прежней орбиты в районе Нептуна или Урана.
Компьютерное моделирование показало, что в ближайшие 180 миллионов лет  может быть выброшен из Солнечной системы. Такая неопределённость с орбитой вызвала затруднения у специалистов Центра малых планет, поэтому  внесён и в списки кентавров, и в списки объектов рассеянного диска (как и (29981) 1999 TD10).

См. также 
 Пояс Койпера
 Облако Оорта
 Малые тела Солнечной системы
 Рассеянный диск
 (90377) Седна
 Список транснептуновых объектов

Примечания

Ссылки 
 
 
 MPEC 2007-A27: 2006 SQ372 (Minor Planet Electronic Circulars)
 Orbital simulation from JPL (Java) / Ephemeris
 Самый дальний объект пояса Койпера-Эджворта
 First object seen from solar system’s inner Oort cloud — space — 18 August 2008 — New Scientist
 sq372_discovery_anim
 Астрономы нашли родину гигантской кометы
 Новый объект в Солнечной системе
 

Транснептуновые объекты
Пояс Койпера
Астероиды, пересекающие орбиту Нептуна
Астероиды по алфавиту
Рассеянный диск